Shiyang bezeichnet:

 Shiyang (Anyue) (石羊镇), Großgemeinde im Kreis Anyue in der chinesischen Provinz Sichuan
 Shiyang (Dayao) (石羊镇), Großgemeinde im Kreis Dayao in der chinesischen Provinz Yunnan
 Shiyang (Dujiangyan) (石羊镇), Großgemeinde der Stadt Dujiangyan in der chinesischen Provinz Sichuan
 Shiyang (He) (石杨镇), Großgemeinde im Kreis He in der chinesischen Provinz Anhui
 Shiyang (Taishun) (仕阳镇), Großgemeinde im Kreis Taishun in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Shiyang (Xintian) (石羊镇), Großgemeinde im Kreis Xintian in der chinesischen Provinz Hunan